Улмет има више значења:

 Улмет
 Улмет (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Улмет (Горж), насеље у округу Горж у Румунији